El apodo Efesé puede referirse a los siguientes clubes de fútbol de España:
 El Cartagena Fútbol Club, fundado en 1919 Actualmente está en Tercera División.
 El Fútbol Club Cartagena, fundado en 1995. Actualmente está en Segunda División 

Cultura de Cartagena